Барбелла:
 Барбелла, Костантино (; 31 января 1852 года, Кьети, королевство Италия — 5 декабря 1925 года, Рим, королевство Италия) — итальянский скульптор.
 Барбелла, Франческо () (1692—1732) — неаполитанский скрипач и музыкальный педагог, отец Эмануэле Барбеллы.
 Барбелла, Эмануэле (; 14 апреля 1718 года, Неаполь, Неаполитанское королевство — 10 января 1777 года, там же) — неаполитанский композитор, скрипач и музыкальный педагог, сын Франческо Барбеллы.